Brechwurz steht für

 Brechwurzel (Ipecacuanha)
 Gewöhnliche Haselwurz (regional)